Marennes, commune française dans le département du Rhône, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Marennes, ancienne commune française dans le département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine.
 La marennes, ou marennes Oléron, huître élevée dans le bassin de Marennes-Oléron.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France